International Harvester Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 International Harvester Building (Illinois), ID-Nr. 05001254
 International Harvester Building (Kansas), ID-Nr. 02001702